Ligung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ligung, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Ligung, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar